Alexandre d'Alton – generale francese
 Eduard Joseph d'Alton – naturalista tedesco
 John Francis D'Alton – cardinale e arcivescovo cattolico irlandese
 Johann Samuel Eduard d'Alton – anatomista tedesco
 Richard d'Alton – nobile e generale austriaco